Carlos Gimeno Valero era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Gianluca Mager ha sconfitto Roberto Carballés Baena con il punteggio di 7-6(8-6), 6-2.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (finale)
  Gianluca Mager (campione)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Salvatore Caruso (quarti di finale)

  Alessandro Giannessi (primo turno) 
  Gian Marco Moroni (primo turno) 
  Federico Gaio (primo turno) 
  Lorenzo Giustino (primo turno)

Qualificati 

  Johan Nikles (quarti di finale)
  Pol Toledo Bague (primo turno)
  Oriol Roca Batalla (primo turno)

  Miguel Damas (primo turno) 
  Carlos Lopez Montagud (primo turno) 
  Matthieu Perchicot (primo turno)

Wildcard 

  Pol Martín Tiffon (secondo turno)
  Pablo Llamas Ruiz (primo turno)

  Roberto Carballés Baena (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Gran Canaria Challenger 2022